Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин 2018 — девятый женский чемпионат мира по хоккею с мячом. Турнир проходил с 9 по 13 января 2018 года на льду озера Императорского парка в Чэндэ, Китай.

В чемпионате мира принимали участие 8 команд: Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия, США и Китай, впервые в турнире участвовали спортсменки из Швейцарии и Эстонии. После группового этапа команды сыграли матчи плей-офф.

Уже в ходе чемпионата после совещания представителей команд, по предложению шведской делегации, была изменена формула проведения чемпионата — вместо ранее запланированных матчей четвертьфинала игрались квалификационный матч за право участия в полуфинале между командами А4 и В1 и полуфиналы.

Группа А

Группа В

Результаты матчей

Матчи группового этапа

Плей-офф

Квалификационный матч

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки

Лучший вратарь 
  Линда Один

Лучший защитник 
  Анна Видинг

Лучший полузащитник 
  Ольга Богданова

Лучший нападающий 
  Ольга Родионова

Лучший бомбардир 
  Сусанна Симола (11 мячей)

Лучший игрок 
  Матильда Свенлер

Примечания

Ссылки 

 ЧМ-2018 на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Расписание на сайте Международной федерации хоккея с мячом

Январь 2018 года
Спорт в Китае в 2018 году
2018 год в хоккее с мячом
2018
Международные соревнования по хоккею с мячом в Китае